Ла́мбас — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области. Расположен в верховьях реки Пинеги, на одном из её левых притоков — Охтоме.

Административно посёлок входит в Горковское сельское поселение, центром которого является деревня Согра.

Население

Примечания

Ссылки 
 Страница МО «Горковское» на официальном сайте Верхнетоемского района

Карты 
 

Населённые пункты Верхнетоемского района